

Geografia
Italia
 Barberino di Mugello – comune della città metropolitana di Firenze
 Barberino Tavarnelle – comune della città metropolitana di Firenze
 Barberino Val d'Elsa – frazione di Barberino Tavarnelle
 Barberino – frazione di Lastra a Signa nella città metropolitana di Firenze

Altri progetti